Richard Luce peut faire référence à:

 Richard Luce, baron Luce (1936-), ministre du gouvernement conservateur britannique, Lord Chamberlain de la reine, gouverneur de Gibraltar
  (1867-1952), médecin britannique, major-général de l'armée, MP de Derby